Chance steht für:

 Chance, günstige Gelegenheit
 Chance (Stochastik), Eintrittswahrscheinlichkeit
 Chance (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2016–2017)
 Chance (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2002 
 Chance Rock, Rifffelsen im Palmer-Archipel, Antarktis
 Chance (Album), Musikalbum der Manfred Mann’s Earth Band aus dem Jahr 1980

Jagdflugzeuge der US Navy:
 Chance Vought F4U
 Chance Vought F7U
 Chance Vought F8U

Personen:
 Arinze Chance (* 1996), guyanischer Sprinter
 Britton Chance (1913–2010), US-amerikanischer Segler und Biochemiker
 Dean Chance († 2015), US-amerikanischer Baseballspieler
 Edgar Chance (1881–1955), britischer Ornithologe
 Frank Chance (1877–1924), US-amerikanischer Baseballspieler
 Greyson Chance (* 1997), US-amerikanischer Popsänger
 James Frederick Chance (1856–1938), britischer Historiker
 Jane Chance (* 1945), US-amerikanische Mediävistin
 John Barnes Chance (1932–1972), US-amerikanischer Komponist
 Karen Chance, US-amerikanische Schriftstellerin
 Michael Chance (* 1955), britischer Countertenor
 Olivia Chance (* 1993), neuseeländische Fußballspielerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chance (Alabama), Ort im Clark County, Alabama
 Chance (Colorado), Ort im Gunnison County, Colorado
 Chance (Kentucky), gemeindefreies Gebiet im Adair County, Kentucky
 Chance (Maryland), census-designated place im Somerset County, Maryland
 Chance (Montana), Ort im Carbon County, Montana
 Chance (Oklahoma), census-designated place im Adair County, Oklahoma
 Chance (South Dakota), gemeindefreies Gebiet im Perkins County, South Dakota
 Chance (Virginia), gemeindefreies Gebiet im Essex County, Virginia

eine Gemeinde in Frankreich:
 Chancé

im NRHP gelistete Objekte:
 Chance Boatyard, in Annapolis, Maryland, ID-Nr. 99000421
 Chance Gulch Site, in Gunnison, Connecticut, ID-Nr. 06001102

Siehe auch:

 Die Chance